Ел Инвентарио има више значења:

 Ел Инвентарио (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Инвентарио (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику